David Jensen (Hillerød, 25 maart 1992) is een Deens voetballer die dienstdoet als doelman. In 2021 werd hij door KVC Westerlo, dat uitkomt in de Belgische 1B-competitie, gehuurd van New York Red Bulls.

Carrière 
Jensen speelde vanaf dertienjarige leeftijd voor FC Nordsjælland. Hij speelde voor de club uit zijn geboorteland 84 officiële wedstrijden. Hij kwam 27 keer uit voor diverse jeugdelftallen van Denemarken. Aan het begin van het voetbalseizoen 2016/2017 tekende hij een contract voor FC Utrecht voor drie jaar met een optie tot een extra jaar.

Nadat eerste doelman Robbin Ruiter geblesseerd was geraakt bij het begin van het Aan het einde van het seizoen 2016/17 greep Jensen zijn kans. Hij plaatste zich met FC Utrecht voor Europees voetbal door de play-offs te winnen.

Aan het einde van het seizoen 2016/17 werd Jensen opgeroepen voor het Deens voetbalelftal. Hij verving Kasper Schmeichel, de keeper van Leicester City die vanwege een dijbeenblessure moest afzeggen voor de interlands tegen Duitsland en Kazachstan. Jensen keepte nog nooit voor het A-elftal van Denemarken. Hij kwam al wel uit voor de nationale jeugdselecties.

Aan het begin van het seizoen 2019/20 raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Maarten Paes nadat FC Utrecht was uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor de Europa League. In januari 2020 verruilde Jensen FC Utrecht voor de New York Red Bulls.

Na zijn passage in de Verenigde Staten, tekent Jensen in juni 2021 een éénjarige huurovereenkomst met KVC Westerlo.

Clubstatistieken

Erelijst
Superligaen 2011/12
Deense voetbalbeker:2009/10, 2010/11
 Europees kampioenschap voetbal mannen onder 21 - 2015

Trivia 
 De oudere broer van David Jensen, Daniel Jensen, speelde ook voor FC Nordsjælland en FC Fredericia.

Deens voetballer